Burkinees voetbalelftal (mannen)
 Burkinees voetbalelftal (vrouwen)